Серге́й Алекса́ндрович Бори́сов:
 Борисов, Сергей Александрович (род. 1947) — советский фотограф.
 Борисов, Сергей Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; 25 ноября 1916.
 Борисов, Сергей Александрович (род. 1955) — хоккеист и хоккейный тренер.